Украинская православная церковь может означать:
 Украинская православная церковь (Московского патриархата) — самоуправляемая православная церковь, рассматриваемая Московским патриархатом как часть Русской православной церкви.
 Украинская православная церковь (Православная церковь Украины) — православная церковь на территории Украины, признаваемая Александрийским и Константинопольским патриархатами, Кипрской и Элладской Православными Церквями в качестве поместной и автокефальной.
 Украинская православная церковь Киевского патриархата —  православная церковь на Украине вне общения со Вселенским православием.
 Украинская православная церковь в Америке — зарубежная епархия, с 1996 в составе УПЦ в США.
 Украинская православная церковь в диаспоре — зарубежная православная юрисдикция в составе Константинопольского патриархата.
 Украинская православная церковь в Канаде — церковь, находящаяся в юрисдикции Константинопольского Патриархата.
 Украинская православная церковь в США — самоуправляемая церковь в составе Константинопольского патриархата.

 Другие православные церкви 
 Украинская автокефальная православная церковь:
 Украинская автокефальная православная церковь (1990—2018) — неканоническая православная церковь, существовавшая на территории Украины и украинской диаспоре в 1989—2018 годах.
 Украинская автокефальная православная церковь (1942—1944) — неканоническая православная церковь, существовавшая на территории Украины в 1942—1944 годах, а затем в украинской диаспоре.
 Украинская автокефальная православная церковь (1919—1937) — неканоническая православная церковь, существовавшая на территории Украины в 1919—1937 годах.
 Украинская автокефальная православная церковь каноническая — религиозная организация вне общения со Вселенским православием.
 Украинская автокефальная православная синодальная церковь — обновленческая юрисдикция, действовавшая с 1922 года до конца 1930-х годов на территории Украинской ССР.
 Украинская автономная православная церковь — православная церковная организация, действовавшая на оккупированных Третьим рейхом украинских землях Волыни и Приднепровья.
 Украинская автономная православная церковь Львова — религиозная организация вне общения со Вселенским православием.
 Украинская реформаторская православная церковь — религиозная организация вне общения со Вселенским православием.